Индра Кришнамурти Нуйи (, ) — американская предпринимательница индийского происхождения. С 2006 по 2018 год председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo — второй в мире по величине чистой прибыли среди компаний пищевой индустрии. Входит в состав Президентского форума по стратегии и политике — группы из 19 наиболее успешных и уважаемых американских представителей бизнеса, которые призваны консультировать 45-го президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с экономическим ростом, созданием новых рабочих мест и повышением производительности труда. Член Американского философского общества (2021).

Ранние года и карьера 
Индра Нуйи родилась в Ченнае в Индии. В 1974 году она получила степень бакалавра в области физики, химии и математики в Мадрасском христианском колледже, а в 1976 году — диплом в области управления (MBA) Индийского института менеджмента в Калькутте. Начав свою карьеру в Индии, Нуйи занимала должности менеджера по продукции в Johnson & Johnson и текстильной фирме Mettur Beardsell.

В 1978 году она поступила в Школу менеджмента Йельского университета и получила степень магистра государственного и частного управления. Учась в Йеле, она проходила летнюю стажировку в Booz & Company. Выпустившись в 1980 году, Нуйи работала в Бостонской консалтинговой группе, а затем занимала высокие позиции в Motorola и Asea Brown Boveri.

Нуйи начала работать в PepsiCo в 1994 году. В 2001 году она стала президентом и финансовым директором компании. Нуйи управляла глобальной стратегией PepsiCo более десяти лет и провела реструктуризацию компании, в том числе выделив в 1997 году её рестораны в компанию Tricon, ныне известную как Yum! Brands. По инициативе Нуйи была приобретена Tropicana в 1998 году и Quaker Oats Company в 2001 году. В 2007 году она стала пятым CEO в 44-летней истории PepsiCo.

По данным BusinessWeek, с тех пор, как Нуйи стала финансовым директором в 2000 году, ежегодные доходы компании выросли на 72 %, а чистая прибыль — более чем вдвое: до 5,6 миллиарда долларов в 2006 году.

В 2007 и 2008 годах The Wall Street Journal включал Нуйи в список 50 женщин для наблюдения, а Time включал её в число 100 самых влиятельных людей в мире. Forbes в 2008 году назвал её третьей по влиятельности женщиной в мире. Fortune в 2009 и 2010 годах называл её самой влиятельной женщиной в бизнесе. В 2010 году Forbes назвал её шестой по влиятельности женщиной в мире.

Замужем за Раджкантилалом Нуйи. У них есть две дочери. Живут в Гринвиче в штате Коннектикут.

Примечания

Ссылки 
 PepsiCo corporate biography 
 Forbes Profile: Indra Nooyi  
 The Pepsi Challenge, profile Indra Nooyi (Fortune)  
 Reference for Business: Indra Nooho Leadership Biography  
 Video of discussion with Indra Nooyi at the Asia Society, New York, 4/14/2009 
 Оставаться собой в любых ситуациях — главное жизненное кредо Индры  

Иммигрировавшие в США из Индии
Предприниматели Индии
Предприниматели США
Члены Американского философского общества
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы менеджмента
PepsiCo
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Почётные доктора Брауновского университета
Почётные доктора Йельского университета